JDL sigle composé des trois lettres J, D et L, est un sigle pouvant faire référence à :
 Jean de Lespinasse, céramiste français, signant ses œuvres par les initiales JdL ;
 Jewish Defense League, mouvement néosioniste créé aux États-Unis ;
 Journée du lycéen, journée organisée par les universités pour faire découvrir leur établissement aux élèves de première et de terminale ; une journée du lycéen est également parfois organisée annuellement dans les lycées, durant laquelle tous les élèves se réunissent en se déguisant.